Winton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Winton (Californië)
Winton (Minnesota)
Winton (North Carolina)

Engeland
Winton (Cumbria)
Winton (Dorset)
Winton (East Sussex)
Winton (Greater Manchester)
Winton (North Yorkshire)
Australië
 Winton (Queensland)